Санта Канделарија има више значења:

 Санта Канделарија (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Канделарија (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Канделарија (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Канделарија (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику